Kastelen in Duitsland
 Burg Falkenstein (Obervellach)
 Burg Falkenstein (Harz)
 Burg Falkenstein (Pfronten)
Kastelen in Zwitserland
 Burg Falkenstein (Igis)
Ook
 Burg Falkenstein (Holiday Park)